Gorga est un nom propre, toponyme qui peut désigner plusieurs lieux : 
 Gorga (Italie) est une ville d'Italie située dans la province de Rome, dans la région du Latium ;
 Gorga (Alicante) est une commune d’Espagne, dans la Province d'Alicante, en Communauté autonome de Valence.

Homonymie de toponyme